Бунт невесток — пьеса Саида Ахмада
 Бунт невесток — фильм по этой пьесе